Сюндюково () — село в Тетюшском районе Республики Татарстан. Административный центр Сюндюковского сельского поселения.

География 
Находится на реке Свияга, в 58 км к юго-западу от города Тетюши. Высота над уровнем моря — 107 метров.

История 
Село основано во 2-й половине XVII века.  В писцовых книгах 1685 года написано: В Свияжском уезде деревня Сюндюкова, на Свияге реке, а в ней ясашные татары Арасланка Сюндюков с товарищи, всего 20 дворов, в них 61 человек, пашни у них 1340 четвертей (2010 десятин) и покосов 200 копен; да под деревней Сюндюковой, на Свияге реке, мельница; у той мельницы берег на правой стороне Свияги реки, земля деревни Сюндюковой татар, а владеет тою мельницею села Покровскаго крестьянин Иван Андреев из оброку.Однако деревня Сюндюкова существовала ранее 1685 года; о ней упоминается в документах 1668 года, когда вдова казанца Ипполита Матвеева Зеева, Наталья Ивановна, сговорила дочь свою Анну за казанца Федора Алексеева Зеленаго и дала за ней в приданное пустошь 15 четвертей "близ деревни Сюндюковой".

В XVIII веке - 1-й половине XIX веков, жители относились к категориям государственных и удельных (с 1830-х годов) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, выполняли лашманскую повинность. По сведениям 1863, в Сюндюково была мечеть, в 1897 открылось медресе. В начале XX века здесь располагалось волостное правление; функционировали 2 мечети, 2 медресе, 10 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины составлял 458,4 десятины. До 1920 село являлось центром Сюндюковской волости Симбирского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Буинском, с 4 августа 1938 года в Больше-Тарханском, с 12 октября 1959 года в Тетюшском районах.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Сюндюково Симбирского уезда Симбирской губернии жили 1249 человек (606 мужчин и 643 женщины), из них 1227 мусульман.

Демография 
Численность населения села на 2010 год составляет 319 человек.

Инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры, библиотека. Мечеть.

Известные уроженцы 

 Максуд Сюндюкле (Садык Мубинович Максудов) (1904—1981) — татарский поэт, переводчик. Член Союза писателей Башкирской АССР. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР.

Этимология 
Название происходит от чувашской фамилии Сюндюков которая в свою очередь состоит из чувашского личного имени Сюндюк (чув.Çĕнчÿк) - что переводится как "Ново верующий", до сих пор много чуваш ходят с фамилиями Сендюков и Сюндюков.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района